Пантя — румунське прізвище.

Відрмі носії:
 Пантя Валентин Миколайович (* 1986) — український футболіст, захисник футбольного клубу «Буковина».
 Пантя Юрій Миколайович (* 1990) — український футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Пинтя (прізвище)

Румунські прізвища